Dmitrij Iwanowicz Wasiljew (1900–1984) – radziecki reżyser
 Dmitrij Władimirowicz Wasiljew (ur. 1962) – radziecki biathlonista
 Dmitrij Wasiljew (ur. 1978) – rosyjski lekkoatleta, biegacz
 Dmitrij Wiktorowicz Wasiljew (ur. 1979) – rosyjski skoczek narciarski